Sharma ist der Familienname folgender Personen:

 Akhil Sharma (* 1971), indisch-amerikanischer Schriftsteller
 Alok Sharma (* 1967), britischer Politiker 

 Anthony Francis Sharma SJ (1937–2015), Apostolischer Vikar von Nepal
 Anushka Sharma (* 1988), indische Schauspielerin
 Astra Sharma (* 1995), australische Tennisspielerin
 Bhagwat Dayal Sharma (1918–1993), indischer Politiker
 Chris Sharma (* 1981), US-amerikanischer Sportkletterer
 Deepti Sharma (* 1997), indische Cricketspielerin
 Deven Sharma (* 1956), US-amerikanisch-indischer Manager
 Evelyn Sharma (* 1986), deutsch-indische Schauspielerin und Model
 Gerriet K. Sharma (* 1974), deutscher Klangkünstler und Komponist
 Hari Sharma (* 1909), indischer Politiker
 Kamalesh Sharma (* 1941), indischer Diplomat und Generalsekretär des Commonwealth of Nations
 Kavita Sharma, Journalistin bei n-tv
 Kim Sharma (* 1980), indische Schauspielerin
 Konkona Sen Sharma (* 1979), indische Schauspielerin
 Man Mohan Sharma (* 1937), indischer Chemieingenieur
 Mona Sharma (* 1973), deutsche Schauspielerin, Komikerin und Autorin
 Naval Kishore Sharma (1925–2012), indischer Politiker
 Partap Sharma (1939–2011), indischer Bühnenautor
 Parvez Sharma, indischer Journalist und Regisseur
 Raju Sharma (* 1964) deutscher Politiker der Partei Die Linke, MdB.
 Rakesh Sharma (* 1949), indischer Kosmonaut und Pilot
 Ram Sharan Sharma (1919–2011), indischer Historiker
 Rekha Sharma, kanadische Schauspielerin
 Robin Sharma (* 1964), kanadischer Autor, Philanthrop, Vortragsredner, Trainer und ehemaliger Anwalt
 Rohit Sharma (* 1987), indischer Cricketspieler
 Sascha Sharma (* 1987), deutsch-indischer Mixed-Martial-Arts-Kämpfer
 Selina Sharma (* 19??), indische Musikwissenschaftlerin und Sängerin
 Shankar Dayal Sharma (1918–1999), indischer Politiker und Staatspräsident 1992–1997
 Shikha Sharma (* 1959), indische Ökonomin und Bankerin
 Shiv Kumar Sharma (1938–2022), indischer Santurspieler
 Sumangala Sharma (* 1986), indische Sport-Bogenschützin 
 Suraj Sharma (* 1993), indischer Schauspieler
 Tara Sharma (* 1977), britische Schauspielerin und Model
 Tunisha Sharma (2002–2022), indische Schauspielerin